Sunbeam-Talbot-Darracq, empresa constructora d'automòbils històrica de França
 ST Dupont (de l'acrònim del nom del fundador Simon Tissot Dupont), empresa fabricant d'articles de luxe de França
 Star Trek: Discovery, sèrie de televisió dels Estats Units
 Unió d'Artistes de Teatre (del seu nom en rus Союз Театральных Деятелей, transliterat Soiuz Teatralnikh Deiatelei), sindicat de professionals del teatre de Rússia
 Societé Tunissienne de Difussion, empresa editorial amb seu a Tunis (Tunísia)
 Malaltia de transmissió sexual (del seu nom en anglès Sexually Transmitted Disease), infecció produïda per les relacions sexuals
 Doctor en Teologia (del seu nom en llatí Sacræ Theologiæ Doctor), títol acadèmic màxim en teologia
 Desviació tipus (del seu nom en anglès STandard Deviation), mesura estadística de la dispersió d'un conjunt de dades
 Diagrama d'estats (del seu nom en anglès State Transition Diagram), diagrama utilitzat en informàtica
 Software Test Documentation, normativa del IEEE per a realitzar assajos de programari
 Pertorbació tropical del sud (del seu nom en anglès South Tropical Disturbance), pertorbació que apareix a l'atmosfera de Júpiter
 Hibernació (informàtica) (del seu nom en anglès Suspend To Disk), desat del contingut de la RAM en el disc dur en desconnectar un ordinador
 STD Bus (de l'acrònim en anglès Simple To Design), Bus informàtic usat en sistemes de control industrial
 Spoken Term Detection, mecanisme de reconeixement de paraules clau en intel·ligència artificial
 STD també és el codi a la Borsa de Nova York del Grupo Santander, grup bancari multinacional d'Espanya
 STD també és el codi ISO 4217 de la dobra, moneda oficial de São Tomé i Príncipe
 STD també és el codi IATA de l'Aeroport de Santo Domingo, a la República Dominicana
 Std també és l'abreviatura d'estàndard, document que estableix especificacions tècniques per a un producte
 std també és l'abreviatura en alemany d'hora (Stunde), unitat de temps
 std també és el codi ISO 639-3 del sentinelès, llengua parlada a l'illa Sentinel del Nord, a les Andaman